El Carmen (Metro de Madrid)

Localidades

 El Carmen (departamento)
 El Carmen (Jujuy)
 Barrio El Carmen

 El Carmen (Ñuble)

 El Carmen de Bolívar
 El Carmen del Darién
 El Carmen de Atrato
 El Carmen (Norte de Santander)

 El Carmen (El Salvador)
 El Carmen (La Unión)

 El Carmen de La Frontera (distrito)
 El Carmen (distrito de Chincha)

Desambiguações de topônimos